Lovey steht für:

 Lovey, ein Musikalbum der amerikanischen Indie-Rock-Band The Lemonheads

Lovey ist der Familienname folgender Personen:

 Angelin Maurice Lovey (1911–2000), Schweizer Missionar und Prior
 Jean-Marie Lovey (* 1950), Schweizer Geistlicher, Propst und Bischof von Sitten